La relève est, dans une activité continue, le remplacement d'une équipe, souvent dite descendante, par une autre, dite montante. La relève s'accompagne d'une transmission des consignes et des observations.
 Relève, dispositif légal du régime de Vichy
 Relève artistique, expression qui désigne le renouvellement des arts
 Relève entrepreneuriale, processus de reprise d'entreprise
 Relève de la Garde, un cérémonial militaire

Voir aussi